Pérouges é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain. É conhecido por ser um vilarejo medieval.

Pertence à rede das As mais belas aldeias de França.

Demografia 
Em 2006 Pérouges apresentava uma população de 1 189 habitantes, distribuídos por 513 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain